Кріпак — українське прізвище.

 Кріпак Нестор Іванович (1892) — підполковник Дієвої Армії УНР
 Кріпак Яків Вікторович (1978) — український футболіст

Див. також 

 Кріпацтво

українські прізвища